31-я бригада:
 31-я воздушно-десантная бригада
 31-я лыжная бригада
 31-я отдельная гвардейская десантно-штурмовая бригада
 31-я курсантская стрелковая бригада
 31-я горно-штурмовая бригада
 31-я лёгкотанковая бригада (1-го формирования)
 31-я лёгкотанковая бригада (2-го формирования) (1940)
 31-я танковая бригада
 31-я гвардейская огнемётная танковая бригада
 31-я механизированная бригада (1932)
 31-я гвардейская механизированная бригада
 31-я стрелковая бригада
 31-я мотострелковая бригада
 31-я лёгкая артиллерийская бригада
 31-я гвардейская гаубичная артиллерийская бригада
 31-я истребительно-противотанковая артиллерийская бригада
 31-я миномётная бригада
 31-я гвардейская миномётная бригада
 31-я сапёрная бригада
 31-я инженерно-сапёрная бригада